Il doppio del torneo di tennis Tennis Channel Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Paul Hanley 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (finale)

 Yves Allegro /  Michael Kohlmann (quarti di finale)
 Rick Leach /  Brian MacPhie (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Channel Open 2005